Jimtown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Jimtown (Delaware)
 Jimtown (Illinois)
 Jimtown (Fayette County, Illinois)
 Jimtown (Kalifornien)
 Jimtown (Kentucky)
 Jimtown (Maryland)
 Jimtown (Montana)
 Jimtown (Ohio)
 Jimtown (Oklahoma)
 Jimtown (Oregon)
 Jimtown (Pennsylvania)
 Jimtown (Tennessee)
 Jimtown (West Virginia)
 Jimtown (Wisconsin), im Richland County